Die spanische Fliege – film del 1931 diretto da Georg Jacoby
Die spanische Fliege – film del 1955 diretto da Carl Boese
Die spanische Fliege – film tv del 1958 diretto da Kurt Meister
Die spanische Fliege – film tv del 1966 diretto da Erich Neureuther
Die spanische Fliege – film tv del 1970 diretto da Fred Kraus